Казанцевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Казанцевский сельсовет — в Курьинском районе Алтайского края.
 Казанцевский сельсовет — в Романовском районе Алтайского края.
 Казанцевский сельсовет — в Тальменском районе Алтайского края.
 Казанцевский сельсовет — в Шушенском районе Красноярского края.